

Кеї-Кечил — острів з групи островів Кеї, Молуккські острови
 Кеї-Кечил — район у складі округу Південно-Східне Малуку провінції Малуку